Клини́ческая смерть — обратимый этап смерти, переходный период между жизнью и биологической смертью. На данном этапе прекращается работа сердца и дыхание, полностью исчезают все внешние признаки работы организма. 

При этом гипоксия не вызывает необратимых изменений в чувствительных к ней органах и системах. Данный период терминального состояния, за исключением редких случаев, в среднем продолжается не более 3—4 минут, максимум 5—6 минут (при исходно пониженной или нормальной температуре тела).

Признаки клинической смерти 
К признакам клинической смерти относятся: кома, апноэ, отсутствие пульса на магистральных артериях. Данная триада касается раннего периода смерти (когда с момента асистолии прошло несколько минут), и не распространяется на те случаи, когда уже имеются отчётливые признаки биологической смерти. Чем короче период между констатацией клинической смерти и началом проведения реанимационных мероприятий, тем больше шансов на жизнь у больного, поэтому диагностика и лечение проводится параллельно.

 Кома диагностируется на основании отсутствия сознания и зрачкового рефлекса.

 Апноэ регистрируется визуально, по отсутствию дыхательных движений грудной клетки.

 Отсутствие пульса на магистральных сосудах может наблюдаться при асистолии, фибрилляции желудочков или электромеханической диссоциации.

Дополнительными признаками клинической смерти являются:

 Широкие зрачки
 Арефлексия (нет корнеального рефлекса и реакции зрачков на свет)
 Бледность, цианоз кожных покровов.

Лечение 

В 2000 году состоялась I Всемирная научная конференция по сердечно-лёгочной реанимации и оказанию неотложной сердечно-сосудистой помощи, на которой впервые были выработаны единые международные рекомендации в области оживления организма (Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care).

С практической точки зрения сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР) можно подразделить на 2 этапа:

1. Basic Life Support — основные реанимационные мероприятия (базовая СЛР или первичный реанимационный комплекс), которые могут проводить непрофессиональные спасатели (обученные добровольцы, пожарные, и другие), а также должны проводить медицинские работники.

Базовая СЛР — это обеспечение проходимости дыхательных путей (Airway), проведение искусственной вентиляции лёгких (Breathing) и непрямого массажа сердца (Circulation). По сути, базовая СЛР является начальным этапом оживления, когда спасатель нередко оказывается один на один с пострадавшим, и вынужден проводить реанимационные мероприятия «пустыми руками».

2. Advanced Cardiovascular Life Support — специализированные реанимационные мероприятия (специализированная, или расширенная СЛР), которые должен выполнять обученный и оснащенный соответствующим оборудованием и медикаментами медицинский персонал (служба скорой медицинской помощи, врачи отделения реанимации и интенсивной терапии).

Специализированная СЛР подразумевает последовательное выполнение тех же приёмов, что и при базовой СЛР, однако с использованием реанимационного оборудования, медикаментов, что и делает её существенно более эффективной.

Патофизиологические основы клинической смерти 
Продолжительность клинической смерти определяется сроком, в течение которого высшие отделы головного мозга (подкорка и особенно кора) способны сохранить жизнеспособность в условиях гипоксии. Характеризуя клиническую смерть, В. А. Неговский говорит о двух сроках.
 Первый срок клинической смерти длится всего 3—5 минут. Это то время, в течение которого высшие отделы головного мозга сохраняют свою жизнеспособность при аноксии (отсутствие снабжения органов, в частности — головного мозга кислородом) в условиях нормотермии (температура тела — 36,5 °C). Вся мировая практика свидетельствует о том, что при превышении этого срока оживление людей возможно, но в результате наступает декортикация (гибель коры головного мозга) или даже децеребрация (гибель всех отделов головного мозга).
 Но может быть и второй срок клинической смерти, с которым врачам приходится сталкиваться при оказании помощи или в особых условиях. Второй срок клинической смерти может продолжаться десятки минут, и реанимационные мероприятия (методы оживления) будут весьма эффективны. Второй срок клинической смерти наблюдается, когда создаются особые условия для замедления процессов дегенерации высших отделов головного мозга при гипоксии (снижение содержания кислорода в крови) или аноксии (см. выше).

Продолжительность клинической смерти увеличивается в условиях гипотермии (искусственное охлаждение органа или всего организма), при поражениях электрическим током, при утоплении. В условиях клинической практики этого можно достичь путём физических воздействий (гипотермия головы, гипербарическая оксигенация — дыхание кислородом при повышенном давлении в специальной камере), применением фармакологических веществ, создающих состояние, подобное анабиозу (резкое снижение обмена веществ), гемосорбции (аппаратное очищение крови), переливания свежей (не консервированной) донорской крови и некоторых других.

Если реанимационные мероприятия не проводились или оказались безуспешными, наступает биологическая или истинная смерть, которая представляет собой необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях.

Клиническая смерть в культуре 
Существует точка зрения, что во время эпизода клинической смерти человек видит «загробный мир». Некоторые больные, перенёсшие клиническую смерть, описывают похожие друг на друга переживания (см. Околосмертные переживания). Общим для всех этих наблюдений часто является ощущение полёта, движение по тёмному туннелю к свету, ощущение спокойствия и умиротворения, встречи с умершими родственниками и т. д. Данный феномен получил название околосмертных переживаний.

Основная проблема заключается в том, что мозг практически полностью прекращает свою работу вскоре после остановки сердца. Отсюда следует, что в состоянии клинической смерти человек, в принципе, ничего не может чувствовать или переживать.

Существует два взгляда на объяснение этой проблемы. Согласно первому, сознание человека может существовать вне зависимости от человеческого мозга. А околосмертные переживания вполне могли бы послужить подтверждением существования загробной жизни.
Большинство учёных считает подобные переживания галлюцинациями, вызванными гипоксией головного мозга. Согласно этой точке зрения, околосмертные переживания испытываются людьми не в состоянии клинической смерти, а на более ранних этапах увядания головного мозга в период предагонального состояния или агонии, а также в период комы, уже после того, как больной был реанимирован.

С точки зрения патологической физиологии эти ощущения вполне закономерно обусловлены. В результате гипоксии угнетается работа головного мозга сверху вниз от неокортекса к археокортексу.

Угнетается кора головного мозга: развивается туннельное зрение, перестает функционировать распознавание образов, поступающих от сетчатки — именно этим обусловлено видение светового пятна впереди.

Затем мозг перестает получать данные от зрительного анализатора, и формируются очаги устойчивого возбуждения коры, поддерживающие картину сплошной засветки, человек как бы приближается к свету, эта иллюзия возникает из-за реверберации сигнала в зрительной коре головного мозга, которое имитирует усиление и распространения света перед глазами больного.

Ощущение полёта или падения возникает в результате ишемии. Возникает нехватка кислорода для вестибулярного анализатора, в результате чего мозг перестает анализировать и адекватно воспринимать данные, поступающие от рецепторов вестибулярного аппарата.

Также в ряде случаев данное состояние может сопровождаться специфическими галлюцинациями. Для религиозных людей это действительно могут быть картины загробной жизни, причём то, что человек видит, может значительно различаться в зависимости от его жизненного опыта и индивидуальных особенностей. Данные галлюцинации зачастую очень схожи с подобными переживаниями при психических заболеваниях.

Факты 

 Современные электронные пульсометры не всегда верно показывают присутствие сердцебиения у пациента, если интервалы между ударами очень велики пульсометр может показать полное отсутствие пульса
 В 2019 году жительницу Великобритании, чьё сердце не билось шесть часов, вернули к жизни. Это невероятно большой промежуток времени, особенно если учесть, что женщина вскоре почти полностью вернулась к обычной жизни.

Примечания

См. также 
 Кома
 Летаргический сон

Литература 

 Александрин В. В. "Женя, дыши" : клиническая смерть  // Химия и жизнь-XXI век,  2005.-N 1.-С.50-53  
 Губин Н. Г. Терминальные состояния и клиническая смерть . // НиТ, 2002.

Ссылки 
 Песня группы Пятая Бригада «Клиническая смерть.»

Терминальные состояния
Смерть
Ургентные состояния
Реанимация